Узьмино — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость». Численность населения деревни составляет на 2000 год — 58 жителей, на 2010 год — 40 жителей.

География 
Находится на северо-востоке региона, в северо-западной части района, в лесной местности у реки Узминка, озёр Долгое и Круглое, около д. Заручевье, в 3 км к востоку от бывшего волостного центра деревни Сиковицы, в 30 км к северо-западу от райцентра посёлка Струги Красные, в 10 км к западу от деревни Ждани.

Уличная сеть не развита.

История 
Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Узьмино вошла в состав образованного муниципального образования Сиковицкая волость.

До апреля 2015 года деревня Узьмино входила в Сиковицкую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ деревня Узьмино, вместе с другими селениями упраздненной Сиковицкой волости, вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Вывоз леса, деревообработка.

Почтовое отделение, обслуживающее д. Узьмино, — 181114; расположено в бывшем волостном центре д. Сиковицы.

Транспорт 
Остановка Узьмино на автодороге  )идентификационный номер 58К-578).

Примечания

Ссылки 
 Узьмино на Викимапии

Населённые пункты Струго-Красненского района